In the Night (ballet) (1970), een ballet-act van Jerome Robbins
In the Night (The Weeknd), single van The Weeknd
In the Night (film), film uit 1922
In the night (Bax), pianowerkje van Arnold Bax